Reichstagswahlkreis 9 steht für folgende Wahlkreise:

 Reichstagswahlkreis Regierungsbezirk Königsberg 9, deutsches Kaiserreich
 Wahlkreis Liegnitz, Weimarer Republik (1920), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1920
 Wahlkreis Oppeln, Weimarer Republik (1924–1933), siehe Liste der Wahlkreise und Wahlkreisverbände der Weimarer Republik #Wahlkreise und Wahlkreisverbände 1924–1933